Ворне́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південь від Парижа, 115 км на південний схід від Орлеана, 19 км на південний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 226 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 597,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ворне на сайті французького Національного інституту географії
 Ворне на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Ворне на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Ворне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Ворне на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер